Па́вел Гро́мов:
 Громов, Павел Васильевич (1783—1870) — майор, архангельский полицмейстер, холмогорский и пинежский городничий.
 Громов, Павел Петрович (1914—1982) — русский советский литературовед и поэт.